Klein Karlowitz ist der Name mehrerer Orte:

 Karłowice Małe in Polen
 Malé Karlovice in der Tschechischen Republik